Die Abkürzung HCG steht für:

 Hans-Carossa-Gymnasium Berlin, ein Gymnasium in Berlin
 Hans-Carossa-Gymnasium Landshut, ein Gymnasium in Landshut
 Hickson Compact Group, ein Katalog von Galaxiengruppen
 Hitachi Consulting Germany, eine Unternehmensberatung

Die Abkürzung hCG steht für:

 humanes Choriongonadotropin, ein Hormon, das vor allem in der Schwangerschaft bedeutend ist

HCG